Slovo flexe (z lat. flecto, ohýbám) označuje:

 flexe – ohýbání slov a slovních tvarů (skloňování, časování, stupňování apod.)
 flexe (anatomie) – ohebnost, ohýbání, ohnutí, prohnutí některých částí lidského těla
 flexe (matematika) – prohnutí křivky a její kolmý průmět do oskulační roviny v zadaném bodě

Související články 
 flexibilita – ohebnost, pružnost, přizpůsobivost